Tyler County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Tyler County, Texas 
 Tyler County, West Virginia